Ти́лбергс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Тилбергс, Олегс (род. 1956) — латышский скульптор.
 Тилбергс, Янис (1880—1972) — латышский художник.